Acest tabel prezintă media de spectatori a cluburilor de fotbal din Europa în cadrul campionatelor naționale. Sezonul specific este prezentat alături de fiece echipă, implicit fiind sezonul 2012–13. Sunt incluse doar echipele cu o prezență minimă de 25.000 de spectatori per meci.

Lista cluburilor

*Notă: Cifrele (2) și (4) în paranteze, de lângă denumirea echipei indică nivelul competițional ligii în cadrul campionatului, în care joacă echipa respectivă.

Vezi și
 Media de spectatori a cluburilor de fotbal non-europene
 Deloitte Football Money League
 Lista stadioanelor din Europa după capacitate
 Lista stadioanelor de fotbal după capacitate
 Lista stadioanelor de fotbal după țară

Referințe

Legături externe
Attendances at European-football-statistics.co.uk

Fotbal în Europa
Recorduri și statistici fotbalistice
Stadioane de fotbal
Clasamente
Liste despre fotbal